Сванетия:

 Сванетия — историческая горная область на северо-западе Грузии, населённая сванами.
 Сванетия — владетельное княжество (самтавро) в Западной Грузии, существовавшее в XV—XIX веках.